Den Namen Roseninsel tragen:

 eine Insel im Starnberger See, siehe Roseninsel
 eine Anlage in Bad Kreuznach
 eine Insel in Berlin 
 eine Insel im Großen Ostersee
 eine Insel im Wörlitzer Park
 eine Insel im Bergpark Wilhelmshöhe
 eine künstliche Insel im Mühlenteich von Scheeßel

 Roseninsel, eine künstlich erbaute Mikronation in der Adria
 Rose Island im Rose-Atoll
 Rose Isle in der Themse
 die Insel Rhodos